James W. Townsend House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James W. Townsend House (Orange Springs, Florida), NRHP-ID 88001849
 James W. Townsend House (Lake Butler, Florida), NRHP-ID 96000222